Rixner ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Rixner (1766–1838), Professor der Philosophie
 Georg Rixner (vor 1494–zwischen 1530 und 1566), Herold, siehe Georg Rüxner
 Heinrich Rixner (1634–1692), deutscher evangelischer Theologe
 Josef Rixner (1902–1973), deutscher Komponist
 Joseph Rixner (1825–1913), deutscher Kapellmeister